Qapiarpik bezeichnet:
 Qapiarpik (Insel, Kangerajiip Apusiia), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qapiarpik (Insel, Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland